

Ваймеа — переписна місцевість в окрузі Гаваї, штат Гаваї
 Ваймеа — переписна місцевість в окрузі Кауаї, штат Гаваї